Le nom de Mathieu Mercier peut faire référence à :
 Mathieu Mercier (né en 1970) un plasticien français 
 Mathieu Mercier (né le ) un joueur de rugby à XV français